Гай Воласенна Север () — римский политический деятель и сенатор середины I века.

С ноября по декабрь Север занимал должность консула-суффекта вместе с Гнеем Хозидием Гетой. Его братом был консул-суффект Публий Воласенна. Больше о нём ничего неизвестно.

Литература 
 Der Neue Pauly, Stuttgart 1999, T. 12/2. c. 292.